Okuli steht für:

 3. Fastensonntag
 Mehrzahl von Oculus
 Okulifenster, (auch Oculusfenster), siehe Ochsenauge (Architektur)